Босна и Херцеговина је први пут самостално учествовала на Летњим олимпијским играма, одржаним у Барселони 1992, дотада су њени представници наступали као део различитих југословенских државних заједница. За сада нема освојених медаља.

Олимпијски комитет Босне и Херцеговине је основан 1992. године, а већ 1993. је званично примљен у МОК.

Медаље

Летње олимпијске игре

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Босне и Херцеговине по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника (11), мушкараца (7) и жена (4) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова рачунат само једном

Зимске олимпијске игре

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Босне и Херцеговине по спортовима на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника (7) (5 мушкараца и 2 жене настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Ивана Нинковић, 16 година и 228 дан Лондон 1992. пливање
 Најстарији учесник: Неџад Фазлија, 44 година и 164 дана Лондон 1992. стрељаштво
 Највише учешћа: Неџад Фазлија — 5 учешћа (1996, 2000, 2004, 2008, 2012)
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Види још 
 Југославија на олимпијским играма
 Независни учесници на олимпијским играма

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Босне и Херцеговине
 Званична веб страница МОКа
 Добитници медаља на олимпијадама
 БиХ на sports-reference.com

Босна и Херцеговина на олимпијским играма